Kanonika ima više značenja:
 Kanonika (Bolonja)
 Kanonika (Kampobaso)
 Canonica Lambro
 Kanonika (Rimini)
 Kanonika (Terni)